Пашня:
 Пашня — род сельскохозяйственных угодий.

Топоним 
 Пашня — посёлок в Иркутской области.
 Пашня — деревня в Томской области.
 Пашня — деревня в Пермском крае.
 Пашня — деревня в Тверской области.